Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Hájek che ha battuto in finale Stefano Galvani 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Potito Starace (primo turno)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)

 Albert Portas (secondo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)
 Marc Gicquel (semifinali)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2006